

Biologia 
Chimera – animale o pianta con cellule geneticamente distinte provenienti da due zigoti distinti; o virus comprendente materiale genetico di altri organismi. Per gli anticorpi "chimera", anche in questo caso si indica qualcosa ottenuto dalla combinazione di materiale genetico di animali (es. uomo-topo) differenti.
Chimera (Holocephali) – sottoclasse di pesci cartilaginei
Chimera – genere di pesci tra cui la specie Chimaera monstrosa

Cinema 
La Chimera – corto del 1903 della Selig Polyscope
Chimera – film del 1968 diretto da Ettore Maria Fizzarotti
Chimera – film del 2001 diretto da Pappi Corsicato
Chimera (Braid) – film del 2018 diretto da Mitzi Peirone

Letteratura 
 La chimera (La chimère) – romanzo di Ernest Chesneau del 1879
 La chimera (La quimera) – romanzo di Emilia Pardo Bazán del 1905
 La Chimera – poesia di Dino Campana
 La chimera – romanzo di Sebastiano Vassalli del 1990
 Chimera (Star Split) – romanzo di Kathryn Lasky
 Chimera – romanzo del 1973 di John Barth
 Chimera – serie di romanzi dal 1982 al 2002 di Baku Yumemakura

Musica 
 Chimera – gruppo musicale russo
Chimera/Una sola verità – 45 giri di Gianni Morandi del 1968 
Chimera – album dei Delerium del 2003 
Chimera – album dei Mayhem del 2004 
Chimera – album degli Andromeda del 2004
Chimera – album degli Ardecore del 2007
Chimera – brano di Emma Marrone del 2013

Televisione 
 Chimera – episodio della settima stagione di Stargate SG-1
 Chimera – episodio di Star Trek: Deep Space Nine
 Chimera – episodio della settima stagione di X-Files
 Chimera – episodio della quinta stagione di NCIS
 Chimera – fusione di due diversi animali ottenuta tramite l'alchimia negli anime e manga di Fullmetal Alchemist

Altro 
Chimera – animale mitologico con parti del corpo di animali diversi
Monte Chimera – montagna della Licia
 Chimera – figura araldica, abitualmente col corpo di leone e con la testa e busto di donna
 Chimera – elemento decorativo usato in architettura
 Chimera – browser (poi Camino)
 Chimera – corvetta, unità della Classe Minerva
 Classe Chimera – tipo di astronavi di Star Trek
 Chimera – rivista politica
 Chimera – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Chimera – videogioco del 1986
 Chimera – lampada progettata nel 1966 da Vico Magistretti

Altri progetti